Таицкий водовод (известен также как Таицкий водопровод или «Бауров канал», «Баурский водопровод») — система водоснабжения Царского Села в XVIII—XIX веках. В настоящее время не действует.

История создания 

Водовод был построен при Екатерине II в 1772—1787 годах для замены неисправного Виттоловского водовода 1749 года. Проект водовода был выполнен под руководством военного инженера Ф. В. Баура с участием И. К. Герарда, Э. Карбоньера (Карбонье) и П. Поздеева.

После пуска в 1905 году Орловского напорного водопровода использование Таицкого водовода для снабжения питьевой водой прекратилось. В последующие годы водовод вышел из строя из-за разрушения и закупорки каналов.

Конструкция 

Вода поступала из Ганнибальских, или Сонинских ключей в районе мызы Тайцы и шла самотёком через систему открытых и подземных каналов, прудов и гротов общей протяжённостью около 15 километров. Каналы водовода были вначале облицованы деревом, но прогнили к 1793 году и в 1795—1799 годах дерево было заменено под руководством И. К. Герарда каменной облицовкой.

Использование 
Суточная производительность водовода составляла более 2500 кубометров воды летом, в 3—4 раза меньше зимой. Система исходно была построена для снабжения водой царскосельских прудов и фонтанов, однако практически удовлетворяла потребности всего Царского Села, Софии и Павловска. На базе водовода к 1887 году был создан централизованный водопровод для Царского Села.

Современность 
Сейчас на поверхности земли видны лишь отдельные фрагменты водовода. В 1980-х годах группа энтузиастов попыталась восстановить водовод; попытка оказалась неудачной.

Ссылки 
 
 Дмитриев В. Д. 
 Фальковский Н. И. История водоснабжения в России. М.; Л., 1947. С. 115—118
 Пыляев М. И. Забытое прошлое окрестностей Петербурга. СПб., 2006. С. 463
 Краснов И. А., Старостин Д. Н., Сухорукова А. С., Юхнева Е. Д. Вода и мир: Очерки по истории водопользования. Ч. 2: Вода и Россия. СПб., 2007. С. 46—47.
 Статья «Водопровод». 
 

Исчезнувшие реки и каналы Санкт-Петербурга
Утраченные здания и сооружения Царского Села
Здания и сооружения, заложенные в 1749 году
Здания и сооружения, построенные в 1787 году
Каналы, построенные в XVIII веке
Баболовский парк
Водные объекты по алфавиту